Toécé peut désigner au Burkina Faso :
 Toécé, le village situé dans le département de Barsalogho
 Toécé ou Toéssin, le village situé dans le département de Gomponsom
 Le barrage de Toécé ou de Toéssin (ou barrage Oumarou-Kanazoé), situé au nord du village éponyme
 Toécé, le village situé dans le département de Kaya
 Toécé, la commune située dans le département de Komtoèga
 Toécé, la commune située dans le département de Toécé
 Le département de Toécé dont cette dernière est le chef-lieu